Болоцких Галина Семёновна — российский искусствовед. Член-корреспондент РАХ (2012).

Биография 
Болоцких Галина Семёновна родилась 9 июня 1963 года в Липецке.

Окончила Университет культуры и искусства, Высшая школа культурологии в 1996 году.

Живёт и работает в Москве.

Научно-выставочная деятельность
 Участие во всех выставочных проектах Российской академии художеств, среди них: 250 лет РАХ (2007)
 «Год Россия-Франция» (2010)
 «Год Россия-Италия» (2012)
 «Недаром помнит вся Россия…» (2012)
 «Образы Италии». (Живопись, графика русских художников к. XVIII- н. XX веков) (2013)
 «В интерьере» (2013)
 «Корабль. Путешествие сквозь время и образ» (2015)
 «В единстве творчества и вдохновения». г. Воронеж (2015)
 «Из Санкт-Петербурга в Москву: дружба двух граверов» (2016)

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики с 2012 года)
 Член Союза художников России (2005)

Дипломы 
Грамоты и дипломы Союза художников России

Награды РАХ 
 Медаль «250-лет РАХ» (2007)
 медаль «За заслуги перед Академией» (2017)
 медаль «Достойному» (2017)
 благодарности РАХ

Примечания

Ссылки 
 Болоцких Галина Семёновна
 Конференция «Современная культура России и Китая: в пространстве диалога»

Члены-корреспонденты РАХ
Искусствоведы России